Laure Soulié (ur. 28 kwietnia 1987 w Andorze) – andorska biathlonistka, do sezonu 2009/2010 startowała w barwach Francji, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w sztafecie. Siódma zawodniczka w klasyfikacji generalnej Pucharu IBU 2009/2010. Dwukrotnie zajmowała trzecią pozycję w zawodach Pucharu IBU. 20 stycznia 2010 r. zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 37. lokatę w biegu indywidualnym w Anterselvie.

W zawodach Pucharu Świata najwyżej uplasowała się na 9. pozycji. Zakończyła karierę w 2014 roku, po występie na igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych startach

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 

Andorscy sportowcy
Francuskie biathlonistki
Biathlonistki
Urodzeni w 1987
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Andorscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Andorze (miasto)